Малич може бити:

 Малич, планина у Србији
 Малич (Литомјержице), насељено мјесто у округу Литомјержице, Устечки крај, Чешка Република